«PRI» es un acrónimo que puede referirse a:

Globalización 
 país recientemente industrializado, término que se aplica a los países considerados emergentes;

Partidos políticos 

  Partido Regionalista de los Independientes (f. 2006), de Chile;
  Partido Republicano Italiano (f. 1895), de Italia;
  Partido Republicano Institucional (f. 2013), de Guatemala;
  Partido Revolucionario Independiente (f. 1988), de República Dominicana;
  Partido Revolucionario Institucional (f. 1929), de México;

Telecomunicaciones 
 Primary Rate Interface, acceso primario de la RDSI.